7-й чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2012 года в блице прошёл 22 августа в городе (Лилль) Франция в рамках Всемирных Интеллектуальных Игр. Участвовал 51 участник. Форма турнира — швейцарская система.

Медалисты 
 — Александр Шварцман

 — Гетманский Александр

 — Рул Бомстра и Алексей Чижов

Турнирная таблица 

Мужчины 2012 (блиц)
2012 год в шашках
Спорт во Франции в 2012 году
22 августа
Международные спортивные соревнования в Лилле
Август 2012 года
Шашки во Франции